Синюшка:

Топоним 
 Синюшка — река в Алтайском крае и Республике Алтай.
 Синюшина гора (неофициально — Синюшка) — крупный индустриальный микрорайон Иркутска.

В культуре 
 Синюшка — персонаж сказа П. П. Бажова «Синюшкин колодец».

См. также 
 Синюшкин колодец
 Синева